Белвуд има више значења:
 Белвуд (Вирџинија)
 Белвуд (Илиноис)
 Белвуд (Небраска)
 Белвуд (Пенсилванија)